Alžběta Michajlovna Ruská (26. května 1826, Moskva – 28. ledna 1845, Wiesbaden) byla druhou dcerou ruského velkoknížete Michaila Pavloviče a Šarloty Württemberské, která po konverzi k pravoslaví přijala jméno Elena Pavlovna. Přes svého otce byla vnučkou cara Pavla a neteří ruských carů Alexandra I. a Mikuláše I.

Život 
Alžběta, přezdívaná "Lili", se narodila v Moskevském Kremlu a byla pojmenována po své tetě, která zemřela dříve téhož měsíce, carevně Alžbětě, manželce cara Alexandra, a dobré přítelkyně její matky. Vyrůstala se svými sestrami v Michajlovském paláci v Petrohradu. Říkalo se o ní, že je nejkrásnější ze svých sester, a stejně jako její matka Elena, byla elegantní a vzdělaná. Na konci roku 1843 navštívil Petrohrad Adolf Nasavský a poprvé se setkal s Alžbětou. Adolfova nevlastní matka Pavlína Württemberská byla Alžbětinou tetou, sestrou její matky. Adolf a Alžběta se do sebe zamilovali a 31. ledna 1844 se v Petrohradu vzali. Jí bylo 17 a jemu 26 let.

Po svatbě pár zůstal nějakou dobu v Rusku, poté se přestěhoval do Německa a usadil se na zámku Biebrich ve Wiesbadenu. Alžběta byla jako nasavská vévodkyně u lidu oblíbená.

Manželé byli šťastní a zpráva o Alžbětině těhotenství jejich štěstí ještě zvýšilo. Následujícího roku Alžběta zemřela při porodu dcery, která také nepřežila. Zarmoucený Adolf nařídil postavit pravoslavný kostel – kostel sv. Alžběty v parku Neroberg ve Wiesbadenu – k uložení jejích ostatků. Místo stavby na kopci vybral Adolf sám, aby vždy na kostel viděl z oken své residence.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 26. května
Narození v roce 1826
Narození v Moskvě
Úmrtí 28. ledna
Úmrtí v roce 1845
Úmrtí ve Wiesbadenu
Romanovci
Ruské velkokněžny
Nasavsko-weilburská dynastie
Německé vévodkyně
Zemřelé v souvislosti s porodem